Noh Jung-Yoon (Incheon, 28 de março de 1971) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, meia, milita no futebol sul-coreano, holandes e japonês.

Carreira 
Noh Jung-Yoon fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1990 e 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Avispa Fukuoka
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas olímpicos da Coreia do Sul
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000